El término Tres veces Ana puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Tres veces Ana, una película de Argentina de 1961;
 a Tres veces Ana, una telenovela de México del 2016.